Meyer je německé příjmení.

Nositelé tohoto příjmení 
Příjmení Meyer nosí více různých osobností:

A 
 Adolf de Meyer (1868–1946), francouzský sběratel umění, malíř a fotograf
 Albert Meyer, více osob, viz samostatný rozcestník

C 
 Clemens Meyer (* 1977), německý spisovatel

D 
 Dina Meyerová (1968), americká herečka

E 
 Emil Mayer fotograf
 Elisabeth Meyer norská fotografka

F 
 Florence Meyer (1911–1962), americká fotografka

G 
 Georg Meyer, rakouský politik z Haliče, v roce 1848 poslanec Říšského sněmu
 Gustav Meyer viz Gustav Meyrink, spisovatel

H 
 Hannes Meyer (1889–1954), švýcarský architekt
 Hans-Werner Meyer (* 1964), německý herec a zpěvák

J 
 Jérôme Meyer (* 1979), francouzský bouldrista, vicemistr světa
 Johan Meyer (1860-1940), norský profesor architektury, památkář a fotograf

K 
 Kai Meyer (* 1969), německý spisovatel
 Kurt Meyer (1910–1961), generálmajor Waffen-SS

L 
 Lena Meyer-Landrut (Lena; 1991), německá zpěvačka

N 
 Nicholas Meyer (* 1945), americký filmový scenárista, producent, režisér a spisovatel

R 
 Robert Meyer, více osob, viz samostatný rozcestník
 Russ Meyer (1922–2004), americký filmař, herec, scenárista, režisér a fotograf

S 
 Stephenie Meyerová (1973), americká spisovatelka

Ostatní 
 Lokomotivy Meyer

Související články 
 Von Meyer, Myer, Meyr, Meier, Meijer, Me'ir, Mayer, Maier, Majer, Mayr, Mair
 Meyers, Myers
 Meyerson, Myerson
 Meijer (příjmení)

Německá příjmení
Židovská příjmení
Francouzská příjmení
Norská příjmení